Хаки́м Каю́мович Фуза́йлов (; ) — советский и таджикский футболист, защитник, игрок сборной Таджикистана.

Игрок 
Начинал карьеру в курган-тюбинском «Пахтакоре». С 1986 года — в душанбинском «Памире».

В 1992 году перешёл в московский «Локомотив». В составе железнодорожников играл в ответном матче Кубка УЕФА 1993/94 против «Ювентуса» (0:1). Вместе с командой завоевал бронзовые медали чемпионата России 1994.

В 1995 году перестал попадать в состав и в середине сезона принял приглашение тульского «Арсенала», игравшего во второй лиге. Выступал за туляков два с половиной года, был капитаном команды.

По окончании сезона-1997 у Фузайлова были предложения от красноярского «Металлурга», «Дустлика» из Узбекистана и клуба второго французского дивизиона, однако он предпочёл завершить выступления.

Матчи за сборную Таджикистана 
Четыре из шести матчей за сборную Фузайлов сыграл против Узбекистана. В 1996 году он провёл свой единственный гол за национальную команду, положив начало сенсационному разгрому узбекистанцев со счётом 4:0 в отборочном турнире Кубка Азии. Однако в ответной встрече хозяева не только отыгрались, но и забили в дополнительное время золотой гол. Этот матч стал для Фузайлова последним на международном уровне.

Тренер 
Тренерскую карьеру начал в конце 1990-х, возглавлял ФК «Бухара» и самаркандское «Динамо».

В 2003 году возглавлял узбекский «Андижан», год спустя был назначен тренером подмосковного «Титана». В 2005 году работал в калужском «Локомотиве».

С 2005 по декабрь 2011 занимал должность тренера-селекционера в ФК «Ростов» и московском «Локомотиве».

В январе 2012 года был назначен вице-президентом ташкентского «Локомотива» по селекционным вопросам. В мае того же года вошёл в тренерский штаб, а впоследствии стал главным тренером команды. 13 февраля 2014 года был освобожден от своей должности после того, как «Локомотив» не смог пройти в следующий раунд Лиги чемпионов АФК.

В 2020 году возглавил клуб киргизской Премьер-лиги «Каганат». Летом команда досрочно прервала отношения с тренером из-за пандемии коронавирусной инфекции. В июле 2020 года специалист до конца сезона возглавил «Худжанд».

Семья 
Отец, Каюм Каримович (ум. 2002) — железнодорожник, работал сначала кочегаром, потом машинистом. Мать, Хамрох Фузайлова — домохозяйка. У Фузайлова пять братьев и две сестры. Рахматулло и Хикмат Фузайловы тоже выступали за сборную Таджикистана.

Достижения 
 Как игрока
 Победитель Первой лиги СССР: 1988
 Чемпион Таджикистана: 1992
 В списках 33-х лучших футболистов чемпионатов России (1): № 2 (1992)
 Бронзовый призёр чемпионата России: 1994
 Победитель Западной зоны Второй лиги: 1997

 Как тренера
 Финалист Кубка Узбекистана: 2000
 Победитель Суперкубка Таджикистана: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на bronepoezd.ru

Футболисты СССР
Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Хатлон»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК «Локомотив-д» Москва
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Футбольные тренеры Таджикистана
Тренеры ФК «Бухара»
Тренеры ФК «Динамо» Самарканд
Тренеры ФК «Андижан»
Тренеры ФК «Локомотив» Калуга
Тренеры ФК «Локомотив» Ташкент
Тренеры сборной Таджикистана по футболу
Тренеры ФК «Истиклол»
Тренеры ФК «Куктош»
Тренеры ФК «Худжанд»